Ordet vår har flere betydninger:

Vår (årstid) – et gammelt/poetisk ord for forår
Vår (nordisk mytologi) – en mytologisk person
Vår (herregård) – bebyggelse, ejerlav, landbrugsejendom i Farstrup Sogn
Vår (musikgruppe) - en dansk musikgruppe